! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 16001–16100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 16101–16200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 16201–16300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 16301–16400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 16401–16500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 16501–16600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 16601–16700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 16701–16800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 16801–16900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 16901–17000 [ editare]

Lista planetelor minore (016001-017000)